Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2013 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bob Bryan /  Mike Bryan '(prvaka)
 Leander Paes /  Radek Štěpánek (prvi krog)
 Marcel Granollers /  Marc López (polfinale)
 Maks Mirni /  Horia Tecău (drugi krog)
 Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (tretji krog)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (tretji krog)
 Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (drugi krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (prvi krog)

<ol start=9>
  Alexander Peya /  Bruno Soares ''(drugi krog)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo ''(prvi krog)
  David Marrero /  Fernando Verdasco ''(četrtfinale)
  Rohan Bopanna /  Rajeev Ram ''(drugi krog)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(prvi krog)
  Julian Knowle /  Filip Polášek ''(prvi krog)
  František Čermák /  Michal Mertiňák ''(prvi krog)
  Jonathan Marray /  André Sá ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2013